Chiapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Chiapa (ort), Puebla, 
 Chiapa de Corzo (ort), Chiapas, 
 Chiapa, Hidalgo, ort, Xochiatipan, 
 Chiapa, Puebla, ort, Eloxochitlán, 
 Chiapa, Veracruz, ort, Tehuipango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar